Municipio de Vale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Vale (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burke.
 Municipio de Vale (condado de Butte, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Butte.